Cees van Leeuwen, Cornelis van Leeuwen of Kees van Leeuwen kan verwijzen naar:

 Cees van Leeuwen (1786-1841), oprichter van een Utrechtse schouwburg;
 Cees van Leeuwen (1943-2016), Nederlands artiestenmanager
 Cees van Leeuwen (1951), Nederlands muzikant, politicus en advocaat;
 Cees van Leeuwen (voetballer), Nederlands voormalig voetballer van UVS
 Cornelis Gerrit van Leeuwen (1892-1949), Nederlandse reclameontwerper, aquarellist, schilder en tekenaar.